Обновленское  — многозначный топоним в Ярославской области России.

 Обновленское — упразднённая деревня в Пошехонском районе, Ермаковское сельское поселение.
 Обновленское — деревня в Пошехонском районе, Кременевское сельское поселение.